Kanonendenkmal steht für Kriegerdenkmale
 Siegessäule (Altona)
 Reventlou-Beseler-Denkmal, Schleswig
 Kanonendenkmal (Görlitz) 
 Wettin-Obelisk (Dresden)#Kanonen-Denkmal